Alford Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alford Branch (White Oak Creek), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Alford Branch (Pee Dee River Swamp), Fluss im Bundesstaat South Carolina
 Alford Spring Branch, Fluss im Bundesstaat Alabama